Tomb Raider
Tomb Raider (sorozat), 
Tomb Raider (videójáték, 1996), 
Tomb Raider (Game Boy Color), 
Tomb Raider (videójáték, 2011), 
Tomb Raider (videójáték, 2013), 
Tomb Raider (film, 2018), 
hasonló nevűek
Lara Croft: Tomb Raider, 2001-ben bemutatott brit-japán-amerikai-német akció-kalandfilm